Li-Ping Huang je čínská sportovní lezkyně, vicemistryně Asie v lezení na rychlost a bronzová medailistka v boulderingu.

Závodní výsledky

Externí odkazy 
 

Čínské sportovní lezkyně
Čínské bouldristky
Žijící lidé
Ženy